Le sigle SCMP peut désigner :

 South China Morning Post, journal quotidien de langue anglaise publié à Hong Kong depuis 1903 ;
 SCMP Group, ou SCMP Group Limited, l'ancien nom de la société éditrice de ce journal désormais propriété de Ali Baba ;

 le code OACI de Aeródromo Melipilla - l'aéroport de Melipilla, au Chili.